1500 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2015. Eliminacje odbyły się 8 sierpnia, a finał 9 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 45 pływaków z 40 państw.

Mistrzem świata został Gregorio Paltrinieri reprezentujący Włochy. Srebrny medal zdobył Amerykanin Connor Jaeger.  Brązowy medal wywalczył Ryan Cochrane z Kanady.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje odbyły się o 10:48.

Legenda: NR - rekord kraju

Finał 
Finał odbył się o 18:20.

Legenda: ER - rekord Europy, NR - rekord kraju, DNS - nie startował

 Sun Yang nie popłynął w finale i nie poinformował o swojej rezygnacji. Jego miejsce zająłby wtedy Pál Joensen z Wysp Owczych, ale nie dostał on informacji, że może popłynąć w finale. Po finale konkurencji 1500 m stylem dowolnym Sun Yang tłumaczył, że po finale 800 m stylem dowolnym miał bóle w klatce piersiowej. Pojawiły się one ponownie przed finałem na dystansie 1500 m, ale nie potrafił podać dokładnej godziny tego zdarzenia.

Przypisy 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2015